Никола́й Ива́нович Бело́в:
 Белов, Николай Иванович (1912—1982) — член-корреспондент ААН (1949).
 Белов, Николай Иванович (1924—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Белов, Николай Иванович (1956—2006) — советский футболист.